Национальная библиотечная служба Ботсваны является легальным хранилищем и библиотекой авторских прав для Ботсваны. Она была официально открыта 8 апреля 1968 года. Она стремится стать библиотекой мирового класса и информационным центром. Библиотека считается одной из самых централизованных в мире, так как она отвечает за профессиональное развитие всех библиотек в Ботсване, включая академические.

История 
Учреждается в сентябре 1967 года в соответствии с Актом Национального собрания Ботсваны. Президент сэр Серетсе Хама, первый президент Республики Ботсвана, официально открыл службу 8 апреля 1968 года. Это был один из семи департаментов Министерства труда и внутренних дел. Его миссия состояла в том, чтобы сохранить национальное литературное наследие и предоставить общественности информационные и образовательные услуги.

По данным Организации Объединённых Наций, по состоянию на 2003 год примерно 81 процент взрослых жителей Ботсваны являются грамотными.

Услуги 
Библиотека предлагает множество услуг, в том числе:

 Мобильный библиотечный сервис
 Почтовая служба
 Справочная служба
 Служба заявок на бронирование
 Детский Сервис
 Служба компьютерного обучения
 Международный стандартный номер книги (ISBN)
 Карты

Отделы 
Библиотека в настоящее время включает в себя множество отделов, в том числе:

 Служба библиографической поддержки
 Национальная справочная библиотека
 Отдел публичных библиотек
 Библиотечная служба для людей с ограниченными возможностями
 Проекты, исследования и публикации

Программы 
В настоящее время библиотека предлагает своим читателям множество программ, в том числе:

 Клуб чтения
 Помощь в выполнении домашних заданий
 Молодёжный компьютерный тренинг
 Шрифт Брайля
 Мотсведский реабилитационный центр
 Повествование
 Искусство и ремесло
 Обсуждение Здоровья

Примечания

Ссылки 
 Page on the Ministry of Youth, Sport & Culture
 Margaret Baffour-Awuah, Principal Librarian, Gaborone, Botswana: A Day in Her Life
 

Культура Ботсваны
Национальные библиотеки